Whittington hace referencia a:

 Whittington (Victoria), suburbio de la ciudad de Geelong, Australia
 Whittington (Illinois), municipio del Condado de Franklin (Illinois), Estados Unidos
Inglaterra
 Whittington (Gloucestershire), Inglaterra
 Whittington (Lancashire), Inglaterra
 Whittington (Northumberland), Inglaterra
 Whittington (Shropshire), Inglaterra
 Whittington (Lichfield), Staffordshire, Inglaterra
 Whittington (South Staffordshire), Staffordshire, Inglaterra
 Whittington (Stafford), Staffordshire, Inglaterra
 Whittington (Warwickshire), Inglaterra
 Whittington (Worcestershire), Inglaterra